Plaats in Indonesië
 Wonokusumo (Mojosari), een plaats in het regentschap Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Wonokusumo (Semampir), een plaats in het regentschap Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Wonokusumo (Tapen), een plaats in het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java